Anzol — ferramenta para a captura de peixes
 Capitão Gancho — personagem de ficção
 Gancho — haste curva e, geralmente, pontiaguda, usada para suspender pesos ou pendurar objetos 
 Gancho (boxe) — golpe utilizado no boxe
 Gancho (diacrítico) — acento gráfico na língua vietnamita
 Gancho (música) — ideia musical utilizada na música popular
 Gancho plumular — parte de plântulas estioladas de dicotiledôneas

Desambiguação